George River ist der Name folgender geografischer Objekte:

 George River (British Columbia), Fluss und Ansiedlung in British Columbia, Kanada
 George River (Tasmansee), Fluss im Fiordland-Nationalpark auf der Südinsel von Neuseeland
 George River (Awatere River), Fluss in der Inland Kaikoura Range auf der Südinsel von Neuseeland
 George River (Kuskokwim River), rechter Nebenfluss des Kuskokwim River in Alaska

Siehe auch:
 St. George River, Begriffsklärung
 Rivière George, Fluss in Nunavik, Provinz Québec, Kanada